Miejscowości
 Korman (gmina Aleksinac) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Korman (miasto Kragujevac) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac
 Korman (miasto Šabac) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac
 Korman  – wieś na Ukrainie w obwodzie czerniowieckim w rejonie sokiriańskim

 Osoby o nazwisku Korman
 Harvey Korman – amerykański aktor komediowy
 Andrzej Korman – polski muzykolog i dziennikarz muzyczny
 Stanisław Korman – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego
 Maxime Carlot Korman – vanuacki polityk, tymczasowy prezydent Vanuatu
 Korman Ismaiłow – bułgarski polityk i ekonomista narodowości tureckiej

 Inne
 Korman Stadium – wielofunkcyjny stadion położony w Port Vila na Vanuatu